«А вы любили когда-нибудь?» — советский художественный полнометражный цветной фильм, снятый Игорем Усовым на киностудии «Ленфильм» в 1973 году.

Сюжет 
Юноша Митя полюбил девушку Олю, но Митина мама считает, что он должен любить девушку Лилю. Верные друзья — дедушки и бабушки, — приходят на помощь влюблённым.

В ролях 
 Алла Мальцева — Оля Никольская, медсестра-регистратор (вокал — Таисия Калинченко)
 Георгий Вицин — Яков Иванович Никольский / мама Нины Дмитриевны
 Владимир Пучков — Дима Вдовин
 Георгий Штиль — врач «скорой»
 Сергей Филиппов — врач Михаил Михайлович / Ольга Васильевна
 Пантелеймон Крымов — Юрий Николаевич Вдовин, папа Мити
 Людмила Шагалова — Нина Дмитриевна, мать Мити
 Александр Жданов — Витя
 Елена Андерегг — мама Оли
 Николай Крюков — дедушка с двумя внуками
 Любовь Тищенко — уборщица в парикмахерской
 Виктор Кривонос — актёр в телеспектакле
 Юрий Соловьёв — Леонид Маркелович, популярный дамский парикмахер
 Мария Полицеймако — эпизод
 Евгений Смирнов — эпизод

Отзывы 
Несмотря на сильный актёрский состав мастеров комедийного жанра, фильм получил негативные отзывы советской кинокритики: «комедии типа „А вы любили когда-нибудь?“ не выдерживают проверки на зрителе не только потому, что плохо сделаны. Они пустопорожние».

Кинокритик С. Рассадин написал, что «фильм ни о чём» и «необычен размах пошлости». Критик Н. Ильина отмечала, что «характера невнятны, сюжет в строгом смысле отсутствует», а «если нет ни характеров, ни сюжета, то откуда взяться мысли?».

Станислав Рассадин отметил удивительное сходство с таким же посредственным фильмом «Тёща», вышедшем на экраны в том же 1973 году.

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Олег Митин, Георгий Полонский, Камил Икрамов
 Режиссёр: Игорь Усов
 Оператор: Александр Дибривный
 Художник: Игорь Вускович
 Композитор: Игорь Цветков
 Тексты всех песен: Яков Голяков
 Звук: Григорий Эльберт

Примечания

Литература 
 
 
 Ильина М. Комедия наоборот (Худож. фильм «… А вы любили огда-нибудь ?») // Ленинградская правда, 13 февраля 1974

Ссылки 
 «А вы любили когда-нибудь?» на сайте киностудии «Ленфильм»

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1973 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Игоря Усова
Фильмы СССР 1973 года